Termenul „Regen” se poate referi la:

în limba 
Regen (râu) care se varsă în Dunăre
Regen, oraș în Bayerischer Wald, Bavaria
Regen (district) în Bavaria
Denumirea germană a orașului Reghin din România

Vezi și
Regensburg